Kabinett Ulrich steht für folgende Regierungen Hessens:

 Kabinett Ulrich I (1918 bis 1919)
 Kabinett Ulrich II (1919 bis 1927)
 Kabinett Ulrich III (1927 bis 1928)